Fingertips est une expression anglaise désignant le bout des doigts. 

Fingertips peut également faire référence à :

Botanique 

 , ou Dudleya edulis, une plante succulente.

Musique

Groupe 
 Fingertips, un groupe de pop rock portugais.

Album 
 , un album de , en 1988;
 , un EP de Vera Blue, en 2016;
 Fingertips, un album de Bill Doggett, en 1963.

Chanson 

 Fingertips, de Stevie Wonder, en 1962;
 Fingertips, de , sur l'album du même nom, en 1988;
 Fingertips, une série de chansons de They Might Be Giants issue de Apollo 18, en 1992;
 Fingertips, de Felguk, en 2009;
 Fingertips, de OneRepublic, sur , en 2016;
 Fingertips, de Tom Gregory, en 2020.

Télévision 
 , une émission jeunesse britannique diffusée entre 2001 et 2008.

Voir aussi 

  une chanson de Roxette, en 1993;
 , une chanson de GFriend, en 2017;
 , une série indienne, en 2019.